Инвертор се може односити на:
 Инвертор, у електротехници
 Инвертор, логичка капија у дигиталној електроници, позната и као не-коло.